North Sydney peut désigner :
 , quartier de Sydney en Australie ;
 North Sydney, ville de Nouvelle-Écosse, au Canada.